Wagener se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Guido Richard Wagener
 Sigbert Wagener